Die Abkürzung RIB steht für:
 Rame inox de banlieue, lokbespannter Nahverkehrs-Pendelzug mit rostfreien Wagenkasten der SNCF
 rigid-inflatable boat, siehe Festrumpfschlauchboot
 Research Integracy Backbone, ein Begriff der Netzwerktechnik
 Flughafen Riberalta, Flughafen der Stadt Riberalta in Bolivien (IATA-Code)
 Rock in Berg, eine Gruppierung aus Süddeutschland
 Remote Insight Board, ist eine Baugruppe in einem Server. Diese Baugruppe ermöglicht eine Fernadministration des Servers. Neben der Administration von Software, kann bei dem Server auch ein Neustart (hard reset) durchgeführt werden (Ein-/Ausschalten).
 RenderMan Interface Bytestream, ein Dateiformat zur Beschreibung virtueller Welten, siehe RenderMan
 RIB Software, ein Softwareunternehmen
 Razed In Black, eine elektronische Musik-Band aus Hawaii
 relevé d'identité bancaire – franz. Dokument der Bank zur Bestätigung einer Bankverbindung
 Roman Inscriptions of Britain, Edition der römischen Inschriften Britanniens
 Renault Industrie Belgique/Renault Industrie België, ein ehemaliges Montagewerk des Renault-Konzerns in Brüssel
 RüstungsinformationsBüro Freiburg e.V., Vorsitzender  Jürgen Grässlin

Rib steht für:
 Rib, eine Musikrichtung
 die chemische Verbindung Ribose

Abkürzung